La A1 Ethniki 2008-2009 è stata la 69ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Vasilīs Spanoulīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Željko Obradović, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Kōstas Papanikolaou, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Šarūnas Jasikevičius, 
 Mike Batiste, 
 Iōannīs Mpourousīs, 
 Nikola Peković,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009